1539 км, 1539-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1539 км — прежнее название хутора Туксанбай в Давлекановском районе Республики Башкортостан.
 1539 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 657146.
 1539 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Свердловская область). Код 259557.